Uniunea Tineretului Comunist din Moldova (UTCM; în , КСММ) – organizație moldovenească de tineret. Înregistrată în 1995. La momentul actual cuprinde 6 mii de membri. Conform informației Ministerului Justiției al RM, este cea mai numeroasă organizație a țării (din organizațiile de tineret).

Organele de conducere ale UTCM  

Organul suprem de conducere a Uniunii Tineretului Comunist din Moldova este  Сongresul UTCM . Congresele au loc nu mai puțin de o data la 3 ani.  Decizia de rechemare a Congresului este luată de Plenumul CC al UTCM. Organul permanent de conducere al UTCM este Comitetul Central al UTCM. In periada dintre plenume pentru o rezolvare mai operativa a întrebărilor apărute în cadrul organizațieim, CC UTCM alege din componenta sa Biroul CC pentru o anumită  perioada. De asemenea, Congresul alege componența  CC CR UTCM pentru a implimenta un control de rigoare.

Pe data de 20 ianuarie 2007 a avut loc cel de-al IV Congres al UTCM.

Liderii Comsomolului

Primii secretari ai CC al UTCM  
 Verșînin Victor (1995-1997), ales la primul Congres al UTCM. Reprezenta  comitetul raional al sectorului Buiucani (Chișinău). A părăsit postul în 1997, dar din organizație nu a fost exclus, a fost membru  pînă în anul 2004. La ora actuală lucrează în cadrul companiei “Arax”, specializată pe acordarea serviciilor Internet. In anul 2007 a fost inclus, cu numarul 42, în lista PCRM  pentru alegerile municipale.
 Babliuc Eduard (1997-2000), ales secretar al CC UTCM  pe lucrul organizatoric la primul Congres al UTCM. Doi ani mai tîrziu este ales prim secretar (după plecarea din post a lui Verșinin). Reprezenta comitetul raional al sectorului Centru (Chișinău). Oficial - primul membru al Comsomolului Moldovenesc renăscut – în 1994 a înregistrat primul comitet raional al sectorului Centru al capitalei ( de origine din Bălți, s-a stabilit cu traiul în Chișinău unde a lucrat la calea ferată). Deputat în Parlament pe lista PCRM între anii 1998-2001,  adjunctul președintelui comisiei parlamentare pe economie. Este cunoscut în UOS ВЛКСМ – a fost ales ca președinte al CCR.  După anul 2000 ramîne membru al CC UTCM , a ieșit din organizație în 2004 (conform cenzorului de vîrstă). La momentul actual membru al Biroului CR al PCRM al sectorului Centru, lucreazî ca director al Palatul Feroviarilor.
 Nicoară Tatiana (2000 - 2004), aleasă secretar în cadrul 	Congresului UTCM. Reprezenta comitetul raional al sectorului Ciocana (Chisinau). Deputat în Parlament din partea PCRM (2001-2005),  adjunctul președintelui comisiei parlamentare pentru cultură. Lucrează ca secretar eliberat al CR PCRM
 Petrenco Grigore (2004-2007), ales prim secretar al  CC UTCM la Congresul UTCM. Reprezenta comitetul raional al sectorului Botanica (Chișinău). In același comitet a intrat în rîndurile PCRM, dar, la sfirșitul anilor 2007 s-a transferat la evidență în cadrul CR PCRM al sect. Centru, unde a fost ales prim secretar al comitetului raional. Deputat  în Parlament din partea PCRM (din an. 2005), președintele Comisiei Parlamentare pentru politica externă. Membru al  Executivului  politic CC al PCRM începînd cu 2004 (reales la Congresul al VI-lea al PCRM; responsabil de lucrul cu tineretul și de relațiile externe). Este recunoscut în organizațiile europene – președintele Biroului legăturilor europene a organizațiilor de tineri de stinga (ENDYL) . Din rîndul UTCM a ieșit în 2007 – pe motivul cenzorului de vîrstă.
 Șupac Inna  (din 2007 - prezent), aleasă la al patrulea Congres al UTCM. Reprezenta comitetul raional al sectorului Buiucani, unde deținea funcția de secretar pentru sectorul ideologic. Anterior a fost la evidență în CR UTCM Besarabca, de unde este originară. Membru CC PCRM din 2008. Pina în 2007 a lucrat ca referent în Președinția RM.

Secretarii CC UTCM  
 Babliuc Eduard – secretat pe lucrul organizator (pînă în an. 1997). Uite-te secția “primii secretari”. 
 Aronov Roman – secretar pe lucrul ideologic (pînă în 2003). Reprezenta comitetul raional al sectorului Centru. Este eliberat din post  în an. 2003. La moment  practica advocatura ( deține un birou de avocați ), profesor. A urmat lucrul obstesc în organizațiile etnoculturale (la momentul actual – unul din liderii minorității europene). 
 Cube Ludmila – secretar pe lucrul organizator (pînă în 2004). Reprezenta comitetul raional Strașeni, unde a fost anterior prim secretar. Membru CC PCRM (2004-2008). In anul 2003 a fost numită în funcția de adjunct al departamentului tineret și sport. Din rîndurile UTCM a ieșit in 2004 dupa cenzorul de vîrstă.
 Buracovscaia Lilia – secretat pe lucrul ideologic (2004-2006), reprezenta comitetul raional al sectorului Buiucani (pe care la condus dupa reînregistrarea din 2003). Membra a CC PCRM  (2004-2008). A fost inaintată ca candidat în Parlament din partea PCRM  cu numarul 83. La momentu actual iși continua activitatea în CR UTCM al sectorului Buiucani.
 Eriomin Maxim – secretar pe lucrul organizatoric (2004-2007). Reprezinta comitetul raional al sect.Botanica, unde a fost secretar. Raspundea de lucrul site-ului oficial al UTCM. In 2007 este reales în cadrul CC UTCM. Din 2008 – membru grupului de relații cu publicul.
 Bolgar Maxim- secretat pentru lucrul organizatoric (din 2007). Reprezinta comitetul raional Comrat.  Anterior a fost secretar al CR Comrat pentru lucrul organizatoric (2002-2004), a lucrat în aparatul CC UTCM (raspundea de dezvoltarea regională). Ales în componența CC UTCM  la Congresul IV (a acumulat numarul cel mai mare al voturilor dintre toți candidații). Paralel lucrului în UTCM predă în cadrul Universității de Stat din Comrat (facultatea de drept), este președinte al organizației non-politice “Tineretul Gagauziei”. Membru al CC PCRM din 2004 (reales în 2008), membru al Biroului comitetului raional Comrat al PCRM . In 2007 a fost candidat cu numarul 3 din partea PCRM la alegerile sovietului raional din Comrat.

Președintii CCRC UTCM  
 Baraga Mihail (2002-2007) – este ales președinte al comisiei după plecarea din funcție a anteriorului președinte, reales la Congresul III al CC UTCM.  Reprezenta comitetul raional Dondușeni, unde a fost prim secretar. A fost consultant în sovietul raional Dondușeni (2003-2007). A lucrat în aparatul CC UTCM (2006) și CC PCRM (2006-2007) . Pîna în vara an. 2008 a lucrat  în casa de asigurări sociale Dondușeni, actualmente – șomer. Din rîndurile UTCM este exclus în 2007 dupa censorul de vîrstă. 
 Colesnic Veaceslav (din 2007) – este ales președinte al comisiei în cadrul Congresului IV al UTCM. Anterior a fost adjunctul președintelui comisiei    ( 2004 - 2007). Reprezintă comitetul  raional al sectorului Centru, unde a fost ales de patru ori  secretar pe ideologie. (2001-2003; 2005-2007). A lucrat în aparatul CC PCRM în calitate de jurist (2006-2008).

Membrii Biroului CC UTCM  
 Ciornii Andrei (2002-2005) – reprezenta comitetul municipal Bălți, unde era prim secretar (2002-2005). In 2005 s-a transferat la evidență în sectorul Botanica . In cadrul Biroului CC raspundea de proiectele, programele și relațiile externe. După formarea aparatului CC,  a fost conducatorul acestuia (2006-2007). Paralel se ocupa cu lucrul cu organizațiile studențești : în 2005 – unul din fondatorii Asociației Studenților din Tiraspol (ASTRA), unde a fost vice-președinte, iar în 2006 cofondatorul și copresedintele  organizației internaționale “Forumul tinerilor statelor GUAM”. A parasit postul de conducator al aparatului CC și a organizației ASTRA  dupa numirea sa în functie de vice-primar al Bălțului (pe problemele sociale). Din rîndul UTCM a ieșit în 2007 dupa cenzorul de vîrstă în 2006 este ales membru al Biroului Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, la ora actuală lucrează director al  Sectiei de evidență și documentare a populației din Bălți.
 Poleanschii Mihail (2004-2007) – reprezenta comitetul raional al sectorului Ciocana. Este cunoscut ca fondatorul și primul redactor al gazetei “Puls” ( pe atunci aparea pe lîngă gazeta “Comunist”, pe care a condus-o pînă în 2003. A fost responsabil de alegerea noului colectiv al gazetei “Puls” (2004). A lucrat În calitate de corespondent la revista “Comunistul”. In perioada 2003-2005 deputat în Parlamentul RM din partea PCRM, comisia pentru drepturile omului. Din 2005 pînă în 2007 a lucrat în calitate de consultant superior în Președinția RM. A fost candidat din partea PCRM la alegerile parlamentare din 2005  cu numarul 85, și candidat în CMC, cu numarul 26, în 2007. La finele anului 2007 s-a reîntors la lucru în cadrul colectivului gazetei “Comunist”. In aceeași periodă a fost numit și prim secretar al CR PCRM al sectorului Ciocana. La Congresul VI al PCRM este ales în rindurile CC al PCRM. 
 Comur Ion (2004-2007) – reprezenta comitetul raional din Comrat, unde se afla prim secretar (pînă în 2006). In Biroul CC lucra, în calitate de curator al raioanelor de sud ale republicii. A fost candidat din partea PCRM în Parlamentul RM, cu numarul 95. A lucrat ca profesor în școala satului Congazul de Sus. La ora actuală, membru al Biroului CR PCRM Comrat, lucreaza în organele locale de conducere a Gagauziei. Din rîndul UTCM a iesit în 2007 dupa cenzorul de virstă.
 Gogu Vlad (din 2007) – reprezinta comitetul raional al sect. Centru, unde a fost prim-secretar timp de 7 ani (ceea ce este un record în rîndul secretarilor republicii). Membru CR PCRM sect. Centru, membru al comisiei pentru lucrul cu tineretul, comisia ideologică. A fost ales în ambele grupe a comisiei organizatorile ale CC UTCM.
 Savastin Ludmila (din 2007) -  reprezintă comitetul raional al sect. Ciocana, unde anterior a fost președinte a CR (2005-2006), prim – secretar (2006-2007). Din 2006 lucrează referent în aparatul CC PCRM. In 2007 a fost candidat pe lista PCRM, cu numarul 34, pentru alegerile din cadrul CMC. La finele anului  2007 este aleasă ca secretar pe ideologie a CR PCRM  al sect. Ciocana.
 Nesterovschi Alexandru (din 2007) – reprezinta comitetul municipal Bălți, unde este prim secretar începînd cu an. 2005.  președintele grupului de lucru cu societatea civilă. In 2007 este ales consilier în Consiliul Municipal din Bălți . 
 Filipenco Olga (din 2007) – reprezintă comitetul raional din Cahul, unde este prim secretar din 2005. Lucrează în comitetul raional al PCRM Cahul. In 2007 este aleasă în calitate de  consilier în Consiliul Orasenesc Cahul.

Programa UTCM  
La al IV Congres al UTCM a fost aprobată noua programă a organizației.Conform programei, UTCM colaborează activ cu Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, acordă asistență partidului în domeniul educației tineretului în spiritul umanismului, solidarității și internaționalismului. UTCM participă la realizarea scopurilor programatice ale Partidului Comuniștilor (...), conlucreaza activ cu conducerea partidului, cu intentia de a explica cetatenilor moldoveni Programul PCRM, cit si de a implimenta deciziile luate in problemele ce tin de politica de stat.

Comitetele raionale 
UTCM, în toate raioanele republicii are reprezentante – comitetele raionale (CR).

Comitetele rationale ale Chișinăului 
In Chișinău  există cinci comitete rationale, care corespund sectoarelor din capitală ( fiecare este responsabil și de satele, membre ale municipiului)

Botanica 
Cele mai representative activități: seminar-treining “Alegerile locale”, concertele de tineret în satele adiacente sectorului, călătorii regulate prin întreaga republică. 
Secretariat:
 Prim secretar – Anton Liatschii ( anteriorii – I.Tupa, L.Cotelnic, V.Drăgan…)
 Secretar pentru ideologie – Nicolai Russol (anteriorii – D.Stanev, A.Leatchii, L.Cotelnic…)
 Secretar pe lucrul organizatoric  - Olga Timcova (anteriorii – A.Capinscaia, M.Eriomin…)

Buiucani 
Cele mai representative activități: “Școala liderismului politic”, mese rotunde, clubul de Discutii “Dialog”, călătorii regulate, diverse activități sportive și culturale.
Secretariat:
 Prim secretar – Victoria Balițcaia  (anteriorii – V.Gavriluță, N. Țveatcov, S.Butnari, L.Buracovscaia…)
 Secretar pe ideologie – Roxana Vitcovscaia (anteriorii – A.Ionel, A.Bolișacova, I.Șupac, N.Țveatcov…)
 Secretar pe lucrul organizatoric – Sergiu Crapivnoi (anteriorii – S.Martinenco, P.Popa, E. Rusnac…)

Râșcani
Secretariat:
 Prim secretar – Dumitru Hersun ( anteriorii – A.Rosco, D.Cernev, A.Glezova, N.Moțoc, V.Podobinschii…)
 Secretar pe ideologie – Alexandru Rosco (anteriorii – A.Thoric, N.Moțoc, O.Plopa, V.Bilici…)
 Secretar pe lucrul organizatoric – Ecaterina Deseatnicova (anteriorii – A.Ceban, I.Zazulina, D.Cernev…)

Centru  
Cele mai representative acțiuni : “Miss Comsomol”, festivalul “Cintece, Dansuri, Umor”, “Gluma peste gluma”, “Intilnirea generațiilor”.
Secretariat
 Prim secretar – Dumitru Mitioglo (anteriorii – V.Gogu, A.Curti, E.Cudin, M.Hadichin, E.Babliuc)
 Secretar pe ideologie – Anastasia Dolgova (anteriorii  - A.Rosco, V.Colesnic, A.Moscaliuc, D.Muntean, V.Boboc…)
 Secretar pe lucrul  organizatoric– Elena Iacomii (anteriorii – V.Dziuba, L.Delemarscaia, V.Devitcaia, C.Martinenco, E.Cudin…)

Ciocana 
Cele mai representative acțiuni: deschiderea peretelui CE Gevara, acțiunea “Orașul roșu”, publicarea gazetei “Grenada”.
Secretariat :
 Prim secretar – Ecaterina Visoțcaia (anteriorii – L.Savastin, A.Nedin)
 Secretari pe ideologie – Pavel Grigorciuc ( anteriorii – O.Padalco, E.Visoțcaia, A.Petric, V.Crupenencov)
 Secretar pe lucrul organizatoric – Irina  Constantinova (anteriorii  - V.Pislari, A. Filipenco, A.Ciumac, A.Nedin…)

Comitetele rationale ale Repuplicii 
In total, în UTCM , sunt înregistrate 35 de raioane și un comitet municipal. Cele mai numeroase sunt cele din : Bălți, Buiucani, Florești, Comrat, Edineț, Ocnița și altele.

Nord

Bălți 
Unicul comitet municipal din republică. Cel mai numeros care a înregistrat cele mai interesante activități: Institutul de Vara a Tineretului Unit, festivaluri roc și rap, întreceri sportive regulate. Este renumit cu grupul sau de TVC, care au reprezentat țara la festivalul din Soci și la Liga Europeana din Moscova. BCM coopereaza cu OPN “Fermida”, “Asociația de dezvoltare a electronicii”. 
Secretariat:
 Prim secretar – Alexandru Nesterovschi (anteriorii – S.Bejenaru, A.Ciornii, A.Voitisin, I.Cuzmin…)
 Secretat pe ideologie – Roman Fiodorov (anteriorii – A.Sabadaj, M.Smolenco)
 Secretar pe lucrul organizatoric – Olga Coroteeva (anteriorii – S.Semenciuc, S.Eladii, A.Tambur…)

Rîșcani 
Raionul care se află aproape de Bălți. Cele mai interesante acțiuni: concerte, TVC cu participarea echipelor din stăinatate. In 2005, în Rișcani a avut loc “Școala de Vara a UTCM” precum și coorganizator al “Institutului de Vara a Tineretului Unit”.
Secretariat:
 Prim secretar – Anton Osaciuc (anterior – V.Bagatico)

Edineț  
Este al doilea comitet raional dupa numarul membrilor. Cea mai mare parte a comsomoliștilor se află la evidență anume în raioane și nu în orașul Edineț. Activități – seminare de nivel zonal. 
Secretariat:
 Prim secretar – Anastasia Gincul (anteriorii – N.Nicosina, A.Camerzan…)

Ocnița 
Face parte din primele cinci cele mai numeroase comitete raionale. Cel mai mare număr al comsomoliștilor este înregistrat în trei regiuni – orașele Ocnița și Otaci și în satul Unguri. Pe teritoriul raionului a avut loc “Școala de Vara  a UTCM-2007”
Secretariat :
 Prim secretar – Stanislav Melnic (anteriorii – R.Nagherneac, I.Volcova, I.Zaharco)

Centru

Ialoveni 
Imparte cu Comratul locul trei după numarul comsomoliștilor înregistrați. Cele mai interesante acțiuni – Școli de vară
Secretariat 
 Prim secretar – Natalia Popa

Ungheni 
In perioada dintre 2004-2006 – unul dintre cele mai numeroase comitete raionale din republică. Memorabile au fost acțiunile în colaborare cu organizația de pionieri.
Secretariat:
 Prim secretar – Ecaterina Nica (anteriorii – A.Holodcova)

Sud

Comrat 
Comrat – capitala Găgăuziei. Raionul Comrat este unul din cele mai numeroase comitete ale republicii (împarte cu Ialoveni al treilea loc dupa numarul membrilor), și, alaturi de Bălți – cel mai activ din punct de vedere al acțiunilor întreprinse. Cele mai evidențiate: Școala de Vara din Sudul republicii (în Congaz), TVC Republican (în Comrat). Cel mai mare numar al organuizațiilor primare  sunt în Comrat , restul sunt prin sate, cea mai numeroasa e în Congaz. Colabotează cu Liga Studenților și a Tinerilor USC. Comsomoliștii din Comrat (precum și secretarul CC M.Bolgar) au reprezentat Gagauzia în cadrul Parlamentului tinerilor din RM.
Secretariat :
 Prim secretar – Iurii Dimitroglo (anteriorii – D.Jeju, M.Bolgar, I.Comur…)
 Secretar ideologic – Vitalii Dragoi (anteriorii – I.Dimitroglo…)
 Secretar pe lucrul organizatoric – Andrei Sary – Terzi ( anteriorii – C.Aladov, I.Siadco, M.Bolgar…)

Cahul  
Cahul – cel mai mare oraș din Sudul țării. Comitetul raional Cahul se evidențiază tradițional printre cele mai active Comitete din Sudul republicii. Cele mai representative activitțăi – acțiunea “Cunoasterea este putere”, deplasări la concerte muzicale.
Secretariat :
 Prim secretar – Olga Filipenco (anteriorii – A.Popov, I.Cucu...)

Leova 
In ultimul an acest comitet se evidențiază printr-o activitate sporită. Cel mai representative acțiuni: TVC și roc-concert “Live Aid”, acțiuni ecologice.
Secretariat :
 Prim secretar- Elena Seletcaia
 Secretar ideologic – Cristina Cociu

Comisiile de profil și grupele lucratoare

Comisia ideologică a CC UTCM 
Formată în 2004, în urma Congresului UTCM. Componența:
 L.Buracovscaia (Buiucani) – președinte
 M.Poleanschi (Ciocana)
 D.Muntean (Centru)
 N.Moțoc (Riscanovca)
 V.Bogatico (Riscani)
 I.Comur (Comrat)
 N.Țveatcov (Buiucani)
 V.Balițcaia (Ungheni)

A lucrat în acest format pînă la sfirșitul anului 2006. In vara anului 2007 membrii comitetului organizatoric V.Draguțan, V.Colesnic, O.Timoșenco propun o nouă componență a comisiei ideologice. Aceasta este aprobată în cadrul Plenului CC UTCM  și lucrează pîna astăzi : 
 V.Draguțan (Botanica) – președinte
 D.Stanev (Botanica) – vice președinte
 O.Timosenco (Centru) – redactor al revistei informaționale
 E. Visoțcaia (Ciocana)
 P.Grigorciuc (Ciocana)
 I.Toderica (Telenesti)
 N.Moțoc (Rîșcani)
 A.Sabadas (Bălți)
 T.Osadcenco (Cahul)

Comisia organizatorică a UTCM 
Formata în primavara anului 2006 de către secretarul CC M.Eriomin. Prima componenta:
 M.Eriomin (Botanica) – președinte
 V.Gogu (Centru)
 D.Cernev (Riscanovca)
 I.Comur (Comrat)
 N.Popa (Ialoveni)
A functionat pîna la Congresul patru al UTCM. Toamna, secretarul CC M.Bolgar propune noua componenta a comisiei 
 M.Bolgar (Comrat) – președinte
 V.Gogu (Centru)
 S.Eladii (Bălți)
 S.Aladov (Comrat)
 D.Corablev (Rezina)
 A.Cioban (Rîșcani)
 S.Martinenco (Rîșcani)

Grupa lucraoare cu societatea civila  
Formata în 2005. Prima componenta:
 N.Țveatcov (Buiucani) – președinte
 V.Dragutan (Botanica)
 A.Kozlov (Drochia)
A lucrat pîna în 2006. În primavara anului 2007 membru  al Biroului CC A.Nesterovschi, a propus o componenta noua a GLSC.
 A.Nesterovschi (Bălți) – presedinte
 R.Fiodorov (Bălți)
 E.Seletcaia (Leova)
 N.Nicoșina (Edinet)
 M.Eriomin (Buiucani)

Grupul de lucru cu relatiile internationale  
Formata în 2008. componenta a fost propusa de membrul CC UTCM N.Țveatcov :
 N.Țveatcov (Buiucani) – președinte
 I.Captelchina(Ciocana)
 V.Gavriluță (Buiucani)
 V.Cilcic (Rîșcani)

Presa comsomolului  
In istoria comsomolului moldovenesc au fost gazetele: “Danco”, “Comsomolul din Chișinău”, “Puls”. “Puls” *   a fost aprobat în 1997 care aparea ca un supliment al revistei “Comunist”* . Incepînd cu anul 2000 este editată separat. Este înregistrata oficial la Ministerul Justitiei în anul 2003.
Redactorii gazetei “Puls”:
 Poleanschii Mihail – fondatorul și primul redactor. Mai detaliat în diviziunea “Liderii Comsomolului”.
 Crupenencov Vitalie – redactor al echipei lui M.Poleaschi. La ora actuală lucrează în calitate de corespondent al portalului MTRC “Pace” și a programei televizate “Rezonans”. Uneori mai publică în ziarul “Puls”.
 Corneliu Mihalache – redactor principal (2005-2006). La finele an. 2006 se ocupa simultant cu ediția în limba rusă și moldovenească. Inițial a lucrat în calitate de redactor la revista “Moldova Suverana”. La finele anului 2006 a fost ales Președinte a Sovetului Coordonator a Audiovizualului, fiimd astfel obligat  să părăsească postul de redactor.
 Podoba Natalia – redactor principal (2004-2005) dupa trecerea la publicarea în doua limbi – redactor al variantei ruse. Lucrînd asupra revistei “ Puls“ a modificat conținutul revistei cu scopul de a atrage un contingent mai tînăr de cititori. A părăsit redactia la finele lui 2006. A lucrat mai tirziu în calitate de redactor principal al jurnalului “Public”.
 Cavruc Dumitru – actualul redactor-șef a gazetei “Puls”. Aprobat în funcție în decembrie 2006. Inițial a lucrat la portalul  MTRC “Pace” și la programa televizată “Rezonans”. Lucrînd asupra revistei îa modificat cursul, transformînd-o într-o gazeta analitică. Acesta a fost motivul pentru care gazeta este editată doar în limba rusă
 Topal Denis – art – director al revistei “Puls” în echipa lui D.Cavruc. Fotograf, istoric. Autorul noului design , mult mai calitativ al gazetei. 
 Reazantev Sergiu – redactor în echipa lui D.Cavruc. Initial a lucrat în agenția informativă “Noutățile Moldovei”. La ora actuală – director al agentiei  “Basa - press”.
 Sinitaru Olga – redactor al gazetei “Puls” din septembrie 2008.
Toate persoanele sus menționate, cu exepția lui M.Poleanschi și V.Crupenencova, nu sunt membre ale UTCM.

Ziua comsomolului  
29 octombrie UTCM sarbatorește  - Ziua comsomolului

Bibliografie 

http://www.utcm.md 
http://www.pcrm.md
http://www.puls.md 
http://www.comunist.md

Organizații politice
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova